

Pessoas
 Adolfo Lutz
 Bertha Lutz
 Kellan Lutz
 Lutz Schwerin von Krosigk

Localidades

Lütz

Lutz (Flórida)

Outros
7230 Lutz
Lista de personagens de 30 Rock#Lutz

Desambiguação
Desambiguações de topônimos